El término adorno puede referirse a:

Arte 
 El ornamento usado para embellecer algo, sin uso práctico.
 El adorno musical, un término con el que se designa una nota que no forma parte de la estructura musical y sólo tiene un fin expresivo.

Personas 
 Aldo Adorno, futbolista paraguayo.
 Álvaro Dávila y Adorno, VII Marqués de Villamarta-Dávila, VII Marqués de Mirabal y VIII Conde de Villafuente Bermeja.
 Antonioto II Adorno, Dux de Génova en 1513 y posteriormente en 1522.
 Eunice Adorno, artista mexicana especializada en fotografía documental.
 Gabriele Adorno, dux de Génova entre 1363 y 1370.
 Gonzalo Adorno Hinojosa S.I., escritor jesuita español.
 Juan Agustín Adorno, sacerdote católico italiano, cofundador de la Orden de los Clérigos Regulares Menores, más conocidos como Carocciolinos.
 Juan Nepomuceno Adorno, reconocido como el filósofo panenteísta más destacado del .
 Miguel Ángel Adorno, exfutbolista argentino con nacionalidad española.
 Rafael Adorno (Dux de Génova), hombre de estado genovés.
 Rolena Adorno, crítica literaria, profesora e investigadora estadounidense de la Universidad de Yale.
 Theodor Adorno, filósofo, musicólogo y sociólogo alemán; una de las figuras más importantes de la Escuela de Fráncfort.